Бракко — італійське прізвище.

Відомі носії 

 Елізабет Бракко (нар. 1957) — американська актриса.
 Джованні Бракко (1908—1968) — італійський автогонщик.
 Джованні Вінченцо Бракко (1835—1889) — латинський патріарх Єрусалиму.
 Джеремі Бракко (нар. 1997) — американський хокеїст.
 Лоррейн Бракко (нар. 1954) — американська акторка, номінантка на премії «Оскар» (1991), «Золотий глобус» (1991, 2000, 2001, 2002) та «Еммі» (1999, 2000, 2001).
 Лукас Бракко (нар. 1996) — аргентинський футболіст.
 Роберто Бракко (1861—1943) — італійський письменник, драматург та журналіст.
 Блаженна Тереза Бракко (1924—1944), італійська римо-католичка, убита під час Другої світової війни за те, що відмовилася підкоритися сексуальній агресії нацистського солдата